Del Giglio – cognome italiano
Giovanni del Giglio – pittore italiano del XVI secolo
Franco Del Giglio – calciatore argentino